О́мский авто́бус — автобусная система, работающая в Омске с 1924 года. Включает в себя муниципальный и коммерческий транспорт.

Городские, а также садовые маршруты обслуживаются муниципальным предприятием — МП ПП-8, и частными перевозчиками. Стоимость проезда - 30 рублей, действуют проездные билеты (общие для автобуса, трамвая и троллейбуса) и система льгот на проезд (более 20 категорий льгот).

До 1 августа 2012 года стоимость проезда составляла 10 рублей, а после — 12 рублей. С 22 января 2013 года проезд стал стоить 16 рублей, с 1 июля — 18 рублей, с 1 апреля 2016 года — 22 рубля, с 1 января 2019 — 30 рублей.

История

Настоящее время 
С 25 по 29 июня 2009 года в Омске проходил конкурс профессионального мастерства водителей городских автобусных парков, посвященный 85-летию со дня открытия регулярного автобусного движения в городе Омске.

В ходе профилактической операции «Автобус», проведённой 18 апреля 2012 года, было выявлено 356 нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Большинство случаев — это превышение скорости и управление технически неисправным автобусом.

С октября 2012 года ПП-9 было присоединено к ПП-7 для снижения расходов.

В ноябре 2015 года в городе случился транспортный коллапс, связанный с долгами муниципальных перевозчиков перед поставщиком топлива, из-за чего автобусы выходили на маршруты в меньшем числе. Возможно повторение этой ситуации в связи с дефицитом денег в бюджете Омска.

В мае 2016 года федеральное законодательство в отношении частных перевозчиков изменилось, ужесточив правила и увеличив штрафы, в результате чего эта сфера очистилась от нелегально работающих маршруток. В то же время муниципальный транспорт за этот год получил убыток более 500 млн руб.

С 1 января 2017 года муниципалитет отменил 27 коммерческих маршрутов, дублирующих муниципальные. Сделано это было для облегчения положения муниципального транспорта, который сразу продемонстрировал рост показателей. Однако одновременно лишились работы частные перевозчики с более чем 500 микроавтобусов и 1500 водителей. Кроме того, пассажиры стали испытывать бо́льшие трудности. Несмотря на удлинение маршрутов и увеличение подвижного состава на них, горожане вынуждены ездить с пересадками, тратя вдвое больше времени и денег, а в раннее и позднее время транспорта не хватает.

Подвижной состав 
В середине 1990-х годов Омск в числе нескольких городов России получил кредит от ВБРР по программе обновления парка городского транспорта. По ней, кроме других автобусов, весной 1997 года была получена партия автобусов Mercedes-Benz O345, произведенных на заводе Mercedes-Benz в Турции. Омск получил крупнейшую партию этих автобусов: 200 из 750 машин, изготовленных для России. В том же году было получено 90 автобусов ГолАЗ АКА-6226. Таким образом при мэре Валерии Рощупкине заменялись устаревшие «Икарусы».

Частичное обновление автобусов продолжалось при правлении мэра Виктора Шрейдера. В марте 2005 года между холдингом «Русские Автобусы» и администрацией Омской области был заключен контракт на поставку 100 дизельных автобусов. С 2005 года подвижной состав муниципальных предприятий наполовину обновлён. В 2010 году на омских маршрутах работает 634 новых автобуса, в том числе 100 новых полунизкопольных, приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников (закуплены в 2008 году) и 41 автобус марок «НефАЗ» и «ЛиАЗ» (закуплены в 2009 году).

С 2005 года на базе ПАТП-7 действует центр компьютерной диагностики технического состояния подвижного состава. В 2008 году с приобретением нового оборудования возможности центра расширились.

Однако на начало 2017 года из-за проблем с финансированием машины в автобусных парках имеют износ 70 %. Останки подвижного состава (в основном автобусов марки ПАЗ и ЛиАЗ) часто превращаются в дачные домики и бытовки.

В 2017-2018 годах произошло крупное обновление подвижного состава муниципальных перевозчиков, было приобретено 130 автобусов ПАЗ-320414-04 «Вектор» и ПАЗ-320435-04 «Вектор Next». В 2018 году были отстранены от работы все автобусы особо большой вместимости, включая АКА-6226 и ЛиАЗ-6212.
В 2021 году на муниципальный 22 маршрут вышли закупленные по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 20 газовых автобусов Volgabus citi с полностью низким уровнем пола. 
В 2022 году на маршруты вышли ЛиАЗ-5292.67 приобретённые частично по программе «чистый воздух», а так же переданные компанией Газпромнефть для организации подвозящих маршрутов к строящейся G-Drive Арене. Ожидается поставка ещё 22 автобусов по программе «чистый воздух».

Частные перевозчики 
Предприниматели приобретают право на маршрут, выигрывая в конкурсе департамента транспорта Омска. На них ложится обязательство каждый час сообщать о местоположении вышедших на маршрут машин, каждый день отчитываться о медицинском освидетельствовании водителей, регулярно обновлять автопарк и пр.

Примечания

См. также 
 Омский трамвай
 Омский троллейбус
 Транспорт в Омской области

Ссылки 
 Портал информирования пассажиров о движении наземного пассажирского транспорта г. Омска 
 Мой маршрут — Омск 
 Расписание садовых маршрутов на 2016 год — Официальный портал администрации города Омска
 Фотографии автобусов омской области на сайте «Автобусный транспорт» 
 Транспортный форум Омска 

Транспорт Омска
Автобусные системы России